El término Cupido puede referirse a:

 Cupido: en la mitología romana, el dios del deseo amoroso.
 Cupido: satélite natural de Urano.
 (763) Cupido: nombre otorgado a un asteroide del cinturón de asteroides.
 Cupido durmiente (1496): escultura en mármol de Miguel Ángel.
 Cupido de pie (1497): escultura en mármol de Miguel Ángel.
 Cupido se enamora: película española de 1984 dirigida por La Cuadrilla.
 Estúpido Cupido:  telenovela chilena.
 Cupido: serie de televisión argentina.
 Cupido: banda española.
 Cupido: álbum de la actriz y cantante argentina Tini Stoessel.

Especies 

 Catananche caerulea o hierba cupido: planta herbácea de la familia de las asteráceas.
 Russelia equisetiformis o lágrimas de Cupido: planta herbácea de la familia Scrophulariaceae.
 Metriomantis cupido: especie de mantis de la familia Mantidae.
 Biotodoma cupido: especie de pez de la familia Cichlidae.
 Thalassoma cupido: especie de pez de la familia Labridae.
 Tympanuchus cupido: especie de ave galliforme de la familia Phasianidae.
 Cupido argiades: insecto lepidóptero de la familia Lycaenidae.
 Cupido lorquinii: insecto lepidóptero de la familia Lycaenidae.
 Cupido osiris: insecto lepidóptero de la familia Lycaenidae.
 Cupido carswelli: insecto lepidóptero de la familia Lycaenidae.

Véase también